Sebastião ist ein männlicher Vorname, eine portugiesische Variante von Sebastian.

Namensträger

Einname 
 Dom Sebastião I. „O Desejado“ (1554–1578), König von Portugal

Vorname 
 Sebastião José de Carvalho e Mello, Marquês de Pombal (1699–1782), Erster Minister Portugals 
 Sebastião Lazaroni (* 1950), brasilianischer Fußballtrainer
 Sebastião Salgado (* 1944), brasilianischer Fotograf 
 Sebastião Leme da Silveira Cintra (1882–1942), Erzbischof von São Sebastião do Rio de Janeiro
 Sebastião Cústodio de Sousa Teles (1847–1921), portugiesischer Politiker 
 Sebastião Tapajós (1943–2021), brasilianischer Gitarrist und Komponist
 Sebastião Afonso Viana Macedo Neves (* 1961), brasilianischer Politiker

Siehe auch 
 São Sebastião

Männlicher Vorname
Portugiesischer Personenname